Парео (таит. pāreu) — предмет женской одежды, прямоугольный отрез ткани, подвязываемый на бёдрах в виде юбки, под мышками в виде платья или иным образом.

Родина парео — Французская Полинезия, Таити.

В настоящее время парео часто входят в женский пляжный костюм.

Парео в культуре и искусстве 
Островитянки в парео часто изображались на полотнах полинезийского цикла Поля Гогена.

См. также 
 Саронг
 Слинг
 Килт

Примечания

Литература 
 
Женская одежда
Французская Полинезия
Нешитая одежда